Por Black Creek pode estar à procura de:
 Black Creek (Carolina do Norte)
 Black Creek (Wisconsin)
 Black Creek (Ontário)

Desambiguação